

Patronymie 
Tsurumi est un nom de famille japonais, notamment porté par :
 Shunsuke Tsurumi (1922-2015), historien et philosophe japonais ;
 Shuji Tsurumi (1938-), gymnaste artistique japonais ;
 Atsuko Tsurumi (1951-), artiste japonaise ;
 Shingo Tsurumi (1964-), acteur japonais ;
 Tomoyoshi Tsurumi (1979-), footballeur japonais ;
 Koko Tsurumi (1992-), gymnaste japonaise.

Géographie

Japon 
 Tsurumi-ku, arrondissement d'Osaka
 Tsurumi-ku, arrondissement de Yokohama, dans la préfecture de Kanagawa